Clinton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

Clinton County (Illinois)
Clinton County (Indiana)
Clinton County (Iowa)
Clinton County (Kentucky)
Clinton County (Michigan)
Clinton County (Missouri)
Clinton County (New York)
Clinton County (Ohio)
Clinton County (Pennsylvania)